Суперкубок Аргентини з футболу 2018  — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 травня 2019 року між чемпіоном Аргентини клубом Бока Хуніорс та володарем кубка Аргентини клубом Росаріо Сентраль.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на transfermarkt

2018
Аргентина
Травень 2019
2019 в аргентинському спорті